Чемпионат мира по снукеру 1974 (, также известен как 1974 Park Drive World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший в Манчестере, Англия с 16 по 25 апреля 1974 года. Чемпионом мира стал Рэй Риардон, победивший в финале Грэма Майлса со счётом 22:12.

Результаты

Основной турнир 

Предварительный раунд

''Матчи из 15 фреймов

 Джим Мидоукрофт 8:5 Кингсли Кеннерли 
 Маркус Оуэн 8:5 Морис Паркин 
 Бернард Беннетт 8:2 Уоррен Симпсон 
 Билл Вербенюк 8:3 Джефф Томпсон 
 Перри Манс 8:1 Айэн Андерсон 
 Джон Палмен 8:0 Сидней Ли 
 Пэдди Морган 8:4 Клифф Торбурн 
 Джон Даннинг 8''':6 Дэвид Тейлор

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1974 год в снукере
Международные спортивные соревнования в Манчестере